Die Libéma Open 2019 waren ein Tennisturnier der Herren in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie ATP Tour 250 war Teil der ATP Tour 2019 und fand vom 10. bis 16. Juni 2019 zeitgleich zum Turnier in Stuttgart statt.

Titelverteidiger waren Richard Gasquet im Einzel und die Paarung Dominic Inglot/Franko Škugor im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 635.750 Euro; die finanziellen Verpflichtungen lagen bei 711.275 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. Juni 2019 statt. In dieser qualifizierten sich vier Spieler. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch